Vermeș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vermeș (Caraș-Severin), Gemeinde im Kreis Caraș-Severin
 Vermeș (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud